Mesh nebo MESH může znamenat:

 MESH sítě – v informatice smíšená topologie sítí
 MeSH – slovník pro účely indexování článků časopisů a knih v biologických vědách
 MeSH – methanthiol
 Polygonová síť v 3D počítačové grafice – z anglického polygon mesh

Podobné názvy 
 MASH